{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (97901) - || 2000 QT75 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97902) - || 2000 QS76 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97903) - || 2000 QM79 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97904) - || 2000 QV79 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97905) - || 2000 QY79 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97906) - || 2000 QA80 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97907) - || 2000 QF80 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97908) - || 2000 QA81 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97909) - || 2000 QY81 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97910) - || 2000 QW82 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97911) - || 2000 QE85 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97912) - || 2000 QK88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97913) - || 2000 QW88 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97914) - || 2000 QK90 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97915) - || 2000 QX90 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97916) - || 2000 QE91 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97917) - || 2000 QB95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97918) - || 2000 QE95 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97919) - || 2000 QB96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97920) - || 2000 QD96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97921) - || 2000 QE96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97922) - || 2000 QF96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97923) - || 2000 QY96 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97924) - || 2000 QJ97 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97925) - || 2000 QL98 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97926) - || 2000 QO99 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97927) - || 2000 QA100 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97928) - || 2000 QA101 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97929) - || 2000 QB105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97930) - || 2000 QR105 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97931) - || 2000 QL108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97932) - || 2000 QT108 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97933) - || 2000 QW113 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97934) - || 2000 QD114 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97935) - || 2000 QJ115 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97936) - || 2000 QS115 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97937) - || 2000 QL116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97938) - || 2000 QO116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97939) - || 2000 QP116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97940) - || 2000 QW116 || 28 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97941) - || 2000 QW117 || 29 augustus 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (97942) - || 2000 QC118 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97943) - || 2000 QQ118 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97944) - || 2000 QM119 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97945) - || 2000 QN120 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97946) - || 2000 QS122 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97947) - || 2000 QC123 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97948) - || 2000 QF124 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97949) - || 2000 QN127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97950) - || 2000 QO127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97951) - || 2000 QU127 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97952) - || 2000 QN128 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97953) - || 2000 QR129 || 30 augustus 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (97954) - || 2000 QY130 || 24 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97955) - || 2000 QB133 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97956) - || 2000 QA135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97957) - || 2000 QB135 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97958) - || 2000 QR137 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97959) - || 2000 QM140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97960) - || 2000 QQ140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97961) - || 2000 QY140 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97962) - || 2000 QC141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97963) - || 2000 QO141 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97964) - || 2000 QD143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97965) - || 2000 QW143 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97966) - || 2000 QN145 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97967) - || 2000 QP146 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97968) - || 2000 QT149 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97969) - || 2000 QE150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97970) - || 2000 QO150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97971) - || 2000 QR150 || 25 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97972) - || 2000 QV151 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97973) - || 2000 QB165 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97974) - || 2000 QD167 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97975) - || 2000 QG168 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97976) - || 2000 QL168 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97977) - || 2000 QO169 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97978) - || 2000 QS169 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97979) - || 2000 QN170 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97980) - || 2000 QQ170 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97981) - || 2000 QH171 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97982) - || 2000 QT171 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97983) - || 2000 QH172 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97984) - || 2000 QZ172 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97985) - || 2000 QR173 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97986) - || 2000 QH174 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97987) - || 2000 QL175 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97988) - || 2000 QN178 || 31 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97989) - || 2000 QD186 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97990) - || 2000 QG186 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97991) - || 2000 QS186 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97992) - || 2000 QL187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97993) - || 2000 QO187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97994) - || 2000 QV187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97995) - || 2000 QX187 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97996) - || 2000 QG189 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97997) - || 2000 QT189 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97998) - || 2000 QY189 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (97999) - || 2000 QN190 || 26 augustus 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (98000) - || 2000 QZ197 || 29 augustus 2000 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten